La stagione 2016-2017 è la 100ª stagione di attività della National Hockey League (la 99ª di gioco effettivo). La stagione regolare è iniziata il 12 ottobre 2016 ed è terminata il 9 aprile 2017. I playoff per la Stanley Cup sono iniziati il 12 aprile 2017 e terminati l'11 giugno 2017 con la vittoria dei Pittsburgh Penguins.

Squadre partecipanti

Playoff

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

2017
Hockey su ghiaccio nel 2016
Hockey su ghiaccio nel 2017